Владимир Никитович Наседкин () — российский художник, живописец, график, скульптор, фотограф, автор объектов и инсталляций.

С 1983 — член Союза художников СССР. С 1996 — Заслуженный художник России. С 2010 — Заслуженный художник Республики Северная Осетия-Алания. Почетный член Российской Академии Художеств.

Жанр: живопись, графика, скульптора, фотография, инсталляция.

Биография 
Родился 4 апреля 1954 года в городе Ивдель Свердловской области.

В 1976 году окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института. Учился у Перевалова Л. И. и Черепанова К. П. Работает совместно с женой, художницей Татьяной Баданиной. Дочь Анна Наседкина (1978 г. р.) — иконописец.

С 1977 по 1989 год преподавал на художественно-графическом факультете Нижнетагильского государственного педагогического института.

C 1975 года начинает творческую и выставочную деятельность. Провел около 30 персональных выставок в России и за рубежом.

С 1997 года живёт и работает в Москве.

Выставки 
Принимал участие в Международных художественных ярмарках современного искусства:
 1990 V-th International Contemporary Art Fair. Convention Center, Los-Angeles, USA
 1991 VI-th International Contemporary Art Fair. London Olimpia. London, England
 1993 Международная художественная ярмарка. Авиньон. Франция.
 1993 Международная художественная ярмарка «АРТ-МИФ». Аукцион «Sothebys». Манеж. Москва
 1997 «Гармония контрастов. Русское искусство второй половины XX века», выставка-аукцион. Объединение «Магнум Арс», Российская Академия Художеств. Москва
 1997 Выставка-конкурс графики в Российской Академии Художеств. Москва
 2000 Международная выставка-ярмарка книги в Лейпциге. Германия.
 2000 I Международная выставка-аукцион современного искусства «ART-FOR». Донецк. Украина
 2001 XIX Ярмарка современного искусства. Art-Brussels Expo. Брюссель. Бельгия
 2003 "Мост интеграции современной культуры в рамках международной триеннале графики «Краков-2003». Московский музей современного искусства. Москва
 2003 Выставка в Государственная Третьяковская Галерея "ГОСПРЕМИЯ- 2002 «.Москва
 2003, 2004 Международный фестиваль современного искусства „АртКлязьма“. Пирогово
 2004 Международная Фотобиеннале, Москва
 2004, 2006, 2009, 2011 Международная художественная ярмарка „Арт-Москва“
 2009, 2010 Международный художественный салон „Brafa“. Брюссель. Бельгия
 2011 Венецианская биеннале современного искусства. Персональная выставка в Университете Ca Foscari. „Венецианские строфы“ И. Бродского в ксилографиях В. Наседкина. (Книга художника). Куратор — Пономарёв, Александр Евгеньевич. Венеция. Италия
 2012 Museo Petro Canonica in Villa Borghese (Галерея Боргезе). Персональная выставка „Венецианские строфы“ И. Бродского в ксилографиях В. Наседкина.(Книга художника). Куратор-Alinda Sbragia. Рим. Италия
 2012 5 Международная биеннале современного искусства „ALUMINIUM“ в Баку. Азербайджан
 2013 „Подъемная сила“. В рамках проекта Кирилла Серебренникова „Платформа“ на Винзаводе (цех Белого). Куратор-Александр Пономарев. Москва
 2013 „Книга на острие современного искусства“. В параллельнлой программе 5 Московской биеннале современного искусства. Москва
 2014 Бумажная скульптура. ГРМ. Санкт-Петербург
 2015 Международная триеннале современного искусства „ECHIGO-TSUMARI“ в Японии
 2015 VI Московская биеннале современного искусства.
 2016 „Путешествие оттуда туда. Владимир Наседкин и Андрей Чежин“. Галерея Эрарта. Гонконг.
 2016 V Moсковская Биеннале Архитектуры. Общероссийская премия в области архитектуры „АРХИWOOD“. Номинация „Арт-объект“. Москва
 2016 Московская биеннале скульптуры в Коломенском.
 2017 „Структуры“. ГРМ. Санкт-Петербург.
 2018 „Книга скульптора“. ГРМ. Санкт-Петербург.
 2018 „Земля и Небо“. Ирландия. Дублин. Zozimus-gallery
 2018 „Без берегов“. Крокин Галерея. Москва
 2019 „Протоалфавит“. Pop/off/art gallery

Неоднократно принимал участие в проектах крупнейших музеев России:

 в Государственном Эрмитаже. Санкт-Петербург. „ 848. Коллекция Жоржа Мачаре и Нади Волконской“. 2013
 в Государственном Русском Музее. Санкт-Петербург: „Абстракция в России. XX век“.2001; „Коллаж в России“. 2006; „Приключения Черного квадрата“. 2007. „Бумажная скульптура“. 2014. „Структуры“. 2017. „Книга скульптора“. 2018.
 в Государственной Третьяковской Галерее. Москва: „Абстракция в России“, 2002; Госпремия-2002». 2003; «Ревизия материала». 2005-06; выставки из фондов ГТГ;
 в Государственном Музее Изобразительных Искусств им. А. С. Пушкина в Москве: «Студия „СЕНЕЖ“-55 офортов». 2003
 в Государственном Музее Востока. Москва: «Сады и пустыни». 1999
 в Московском Музее Современного Искусства. Москва: "Мост интеграции современной культуры в рамках международной триеннале графики «Краков-2003»; «Новый Ангелларий». 2007; «К полету готов?». 2014; 5 Московская международная биеннале молодого искусства. 2015; ряд экспозиций из фондов музея.
 в Государственном Центре Современного Искусства (ГЦСИ). Москва. "А.С.П посвящается… 1999 г.; "Благотворительный аукцион в поддержку народных промыслов в рамках 9 Международной ярмарки «Арт-Москва».2004; «Авторская книга поэта и художника. Между текстом и образом».2005; «Transition in Russia».2008; «Выставка-презентация Международного симпозиума Аланика». 2010; «Благотворительный аукцион произведений современных российских художников в поддержку А. Ерофеева и Ю. Самодурова». 2010). Международный фестиваль «Пространство LUCIDA». 2014.
 в Музее и общественном центре им. А.Сахарова. Москва «Стенгазета».2000
 в Музее декоративно-прикладного искусства. Москва «Предметы и объекты». 2003, «Код Эпохи».2013. «Интервенция». 2015, «Актуальная Россия. Взрослый выбор». 2019.
 в залах Большого и Нового Манежа, ЦДХ, Винзавода, Артплея, Политехнического музея, Музея современной истории России, Музея-усадьбы «Царицыно» и др.
 2 года Владимир преподавал в школе современного искусства «Свободные мастерские» при Московском музее современного искусства (2000—2001)
 Как куратор организовал ряд художественных симпозиумов в Татарстане (1978), в Якутии (1979), в Карелии (1980), на Алтае (1981), на Соловках (1982), в Хакасии (1983), на Урале (1984-85гг.), в Ферапонтово (1986), в Угличе (1987), в Латвии (1988), в Крыму (1989)
 Совместно с Татьяной Баданиной был организатором и куратором международных симпозиумов на Урале (1989), в Непале (Катманду) и в Тибете (Лхаса.2000), на Байкале (2001), в Ферапонтово (2003) (художники Инфанте, Франсиско и Нонна Горюнова, Пономарёв, Александр Евгеньевич, Тишков, Леонид Александрович, Шабуров, Александр Евгеньевич, Порто, Иван Борисович, Чернышев, Аристарх Александрович, Ефимов, Владислав Эдуардович, Батынков, Константин Александрович …)
 Как дизайнеры Владимир и Татьяна оформляли павильоны российско-украинского консорциума «АН-70» на Международном Авиа-шоу в Германии. ILA.Берлин.2000; На II Международном космическом шоу в Киеве АВIAСВIT-XXI..Украина.2000; на III Китайской международной выставке авиации и космического пространства. Джухай-Макао.2000 и ряд интерьеров в Киеве и в Москве
 Участвовал в международных симпозиумах живописи, графики и скульптуры в России, США, Австрии, Норвегии, Румынии, Франции, Турции, Польше, Киргизии, Украине, Азербайджане, Японии

Коллекции 
 Государственная Третьяковская Галерея, Москва
 Государственный Музей Изобразительных Искусств им. А.С.Пушкина, Москва
 Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
 Государственный Русский Музей, Санкт-Петербург
 Музеи Московского Кремля, Москва
 Музей Востока , Москва
 Государственный центр современного искусства, Москва
 Московский музей современного искусства, Москва
 Коллекция Министерства Культуры РФ, Москва
 Государственный центральный музей современной истории России, Москва
 Musee Nationale d’Art Moderne Centre Georges Pompidou, Париж. Франция
 Albertina Museum, Вена. Австрия
 Zimmerli Art Museum, Нью-Брунсвик. США
 Российская государственная библиотека, Москва.
 Государственная Библиотека Сената Италии, Рим. Италия
 Stella Art Foundation, Москва
 AVC Charity Foundation, Москва
 Музей органической культуры. Коломна
а также в государственных художественных музеях: Калининграда, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Красноярска, Перми, Бердска, Архангельска, Ирбита, Липецка, Саянска, Саратова, Самары, Уфы, Твери, Ельца, Липецка, Орла, Вологды, Челябинска, Южно-Сахалинска, Барнаула, Сургута, Владикавказа, Бишкека, Львова, Ивано-Франковска, Вильнюса, Донецка, Астаны, Еревана, Таллинна, Каира, Белграда, Стокгольма, Мальборка, Лодзи, Любина.

Награды 
 Премия жюри I Международной выставки печатной графики «INTERPRINT». Львов. Украина. 1990
 Гран-при III международной биеннале станковой графики в Калининграде, 1994	
 I премия конкурса живописи в Твери, 1995
 I премия II международной триеннале печатной графики в Каире. Египет. 1996	
 I премия VI международной биеннале графики в Лодзи. Польша. 1996
 Премия музея Мирового океана IV международного биеннале станковой графики. Калининград, Россия. 1996
 Приз Литовской Академии художеств III международной биеннале графики. Литва. 1998
 I премия I международной биеннале станковой графики в Новосибирске. 1999
 Премия Министерства Культуры Свердловской обл. имени Г. С. Мосина. 2005
 I премия I международного фестиваля садово-парковой скульптуры. Екатеринбург. 2006
 I премия компании " SITRONIX " на II международной выставке современной актуальной скульптуры АРТПОЛЕ 2006 " TECHNOLOGY «. Москва . 2006
 Грант Министерства Культуры Франции AAFA . Париж, Франция. Cite Internationall des Arts. 2007,2011,2012 гг.
 II премия „Конкурса гео/графического дизайна“. Институт B&D. Дизайн-завод Флакон. 2014.

Библиография 
(в изданиях Российской Академии Художеств)
 Валерий Турчин.»20 век в зеркале коллекции Московского музея современного искусства". 2003. (ISBN 5-901685-39-3), Москва
 «Искусство в современном мире». НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ. 2004. (ISBN 5-88451-147-7). Статья Ирины Перфильевой «Минималистские опусы В. Наседкина»
 журнал «ДИ». № 3, 2006. Статья Виктории Хан-Магомедовой «Преодоление сопротивления материалов»
 журнал «ДИ». № 6, 2006. Статья Лии Адашевской «ARTполе-2.Tehnology. Хождение в народ»
 журнал «ДИ». № 7, 2007. Статья Виктории Хан-Магомедовой «Сквозь крылья ангела»
 журнал «ДИ». № 1, 2009. Статья Веры Дажиной «Структурные архетипы В. Наседкина»
 журнал «ДИ». № 2, 2009. Статья А. Сапроненковой «Метаморфозы Зазеркалья»
 буклет «10 ЛЕТ ВМЕСТЕ. ММСИ.Школа современного искусства „СВОБОДНЫЕ МАСТЕРСКИЕ“. 2010. (ISBN 978-5-91611-012-8)
 журнал „ДИ“. № 5, 2011. Статья Андрея Толстого „Венеция Иосифа Бродского в гравюрах Владимира Наседкина“
 статья Александр Пономарев о Владимире Наседкине
 статья Альбина Акритас о Владимире Наседкине
 статья Виталий Пацюков-1 о Владимире Наседкине
 статья Виталий Пацюков-2 о Владимире Наседкине
 статья Владимир Белоголовцев о Владимире Наседкине и Татьяне Баданиной
 статья Выставка Владимира Наседкина
 статья Джон Болт о Владимире Наседкине и Татьяне Баданиной
 статья Интервью главному редактору журнала ТАТЛИН Кубенскому Эдуарду
 Татьяна Баданина и В.Наседкин выставка ТРАНЗИТ США на англ
 статья Ирина Перфильева о Владимире Наседкине
 статья Наталья Сиповская о Владимире Наседкине
 статья Юлия Тавризян о Владимире Наседкине
 статья Светлана Хромченко о Владимире Наседкине
 статья Сергей Попов о Владимире Наседкине
 статья Мария Макавцева о Владимире Наседкине
 статья Юлия Манусевич о Владимире Наседкине
 статья Редкие земли о Владимире Наседкине

(избранное в других изданиях)

 статья БАДАНИНА ТАНЯ
 ВЛАДИМИР НАСЕДКИН.2008.pdf статья КНИГА ВЛАДИМИР НАСЕДКИН
 ТАНЯ БАДАНИНА. 2008.pdf статья КНИГА ТАНЯ БАДАНИНА

 „Искусство рисунка“. 1990. (ISBN 5-269-00076-8). Статья Вильяма Мейланда „Владимир Наседкин“. Москва
 „Искусство“ Журнал № 2, 1990. Статья Валентины Константиновой „Нижний Тагил. Т.Баданина и В. Наседкин“. Москва
 „Новый альбом графики“.1991. (ISBN 5-269-00080-6). Москва
 Die Kraft der Stille. Junge Kunst aus Rusland». 1996. (ISBN 3-922805-55-8). Hildesheim. Deutschland
 GRAFISCHE KUNST UIT RUSLAND".1997. (ISBN 90-800033-3-6). Amsterdam
 Inter-kontak-grafik’98. LABYRINT".1998. (ISBN 80-902258-0-2). Прага. Чехия
 Small Graphic Forms". 1999. (ISBN 83-86658-64-9). Lodz. Poland
 VI International Art Triennale". 2000. (ISBN 83-907532-6-X). Майданек. Польша
 «Абстракция в России. XX век». 2001. (ISBN 5-93332-059-5). Санкт-Петербург
 Уральская Триеннале печатной графики (URAL PRINT TRIENNIAL)". 2001. (ISBN 5-901686-01-2). Уфа
 «Крокин галерея 2000—2002». 2002. (ISBN 5-93558-007-1). Москва
 Мария Валяева."Морфология русской беспредметности". 2003. (ISBN 5-98181-001-7). Москва
 ГТГ. Графика XX века. Новые поступления.". 2003. (ISBN 5-89177-041-5). Москва
 50 лет Секции монументалистов Московского союза художников". 2004. (ISBN 5-98-181009-2). Москва
 «Пятый Международный Месяц Фотографии в Москве. Фотобиенале 2004». 2004. (ISBN 5-93977-011-8). Москва
 «Мост интеграции европейской культуры». 2004. (ISBN 83-88890-29-8). Москва
 «Русская галерея». 2004. (ISBN 9949-10-520-X). Таллинн. Эстония
 «Белые Интер Ночи». 2004. (ISBN 5-98174-006). Санкт-Петербург
 «Коллаж в России. XX век». 2005. (ISBN 5-93332-188-5). Санкт-Петербург
 «Thrust». 26th Biennial of Graphic Arts Ljubljana. 2005. (ISBN 961-6229-10-9).Любляна. Словения
 «Ревизия Материала». 2006. каталог. ГТГ. Москва
 «Новый Ангеларий», каталог. 2007. Московский музей современного искусства. Москва
 «Russian avant-garde.Roots of the Otten Collection». 2008. (ISBN 978-3-940748-85-0). Wien.Austria
 «The I-st International Printmaking Biennial-Istanbul». 2008. (ISBN 978-975-94742-3-2).Istanbul.Turkey
 «Stella Art Foundation». 2008. (ISBN 978-5-91432-009-3). Москва
 «In Transition Russia 2008». 2008. (ISBN 978-9963-8932-2-5). Москва
 «La Venere e lo sciamano». 2010. (ISBN 978-88-88391-56-4). Неаполь. Италия
 «Новое деревянное». 2010. (ISBN 978-5-903433-34-6).Москва
 «I Уральская индустриальная биеннале современного искусства». 2010. (ISBN 978-5-946200-71-4). Екатеринбург
 «Memento Mori». 2011. (ISBN 978-5-91378-048-5). Архангельск
 «Союз Художников. Свердловск-Екатеринбург». 2011 г. (ISBN 978-5-85383-466-8).Екатеринбург
 «Прописные истины». 2012 г. (ISBN 978-5-903433-69-8). Екатеринбург
 «Урал GRAFO» . 2012 г. (ISBN 978-5-85383-492-7). Екатеринбург
 «848. Коллекция Жоржа Мачаре и Нади Волконской». 2012 г. (ISBN 978-5-91373-056-5). Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
 «20 век. Завязка драмы». 2012 г. (ISBN 978-5-98181-081-7). Москва
 В 2008 году издательство «ТАТЛИН» выпустило монографию о творчестве Владимира Наседкина (ISBN 978-5-903433-03-2), редактор Анна Ленгле, 200 стр., 22.0х28.5 см, 110 илл., твердый переплет, рус./англ.
 Книга художника. ВЕНЕЦИАНСКИЕ СТРОФЫ ИОСИФА БРОДСКОГО в ксилографиях Владимира Наседкина.буклет рус./англ.
 Книга художника. ВЕНЕЦИАНСКИЕ СТРОФЫ ИОСИФА БРОДСКОГО в ксилографиях Владимира Наседкина.каталог рус./англ.

Ссылки 
 
 на сайте галереи "Культпроект " http://www.kultproekt.ru/?painters/25
 на сайте галереи «Eastmeetswest» https://web.archive.org/web/20160304044400/http://www.eastmeetswestgallery.ru/vnasedkin.htm
 на сайте издательства «ТАТЛИН» http://www.tatlin.ru/store/33
 на сайте художников-монументалистов МСХ http://www.monumental-art.ru/nasedkin/index.htm
 на сайте «Крокин галереи» http://www.krokingallery.com/russian/artist_20.html 
 на сайте галереи Полины Лобачевской http://plgallery.ru/vladimir-nasedkin 
 на сайте галереи «Bluesquare» http://www.galeriebluesquare.com/artist/19/Vladimir-Nasedkin
 на сайте «Obergallery» http://www.obergallery.com/NasedkinV.shtml
 на сайте http://www.4block.org/ru/museum/graphics/id813
 на сайте http://www.taday.ru/text/1017891.html
 на сайте http://ria.ru/art/20110429/369460847-print.html
 на сайте https://web.archive.org/web/20160305060318/http://simsop.ru/blog/paskha-v-moskve-2011
 на сайте http://rating.artunion.ru/
 на сайте www.artchoice.info
 видео Интервью Владимира Наседкина на выставке «Алиса в Зазеркалье» в Домике Чехова Москва, (снимал Вадим Каторгин) 17 декабря 2008
 Галерея современного искусства ArtVladis о Наседкине
 OpenSpace — Манифест неомодернизма в Перми
 Крокин галерея. Владимир Наседкин. Выставка ТРАНЗИТ март 2010 г. 
 Владимир Наседкин в блоге Крокин галереи
 видео с выставки В. Наседкина «Транзит» в «Крокин галерее». Куратор Саша Петровичев о Владимире Наседкине 25 марта 2010 г.
 видео с выставки В. Наседкина «Транзит» в «Крокин галерее». Автор о своей выставке 25 марта 2010 г.
 видео с выставки «In transition Russia» в Государственном центре современного искусства на Зоологической 13, Москва, декабрь 2008

Примечания 

Выпускники Нижнетагильского социально-педагогического института
Преподаватели Нижнетагильского социально-педагогического института
Художники СССР
Художники России
Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России